Kaymer ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Kaymer (* 1984), deutscher Golfspieler
 Renate Kaymer (* 1957), deutsche Architektin und Denkmalpflegerin (Stadtkonservatorin in Köln)

Siehe auch:
 Kaimer
 Keimer